Marcellinus kan henvise til:

 Pave Marcellinus (død i 304) - pave
 Ammianus Marcellinus - romersk historiker